Район Міямае
Міямае (Сайтама)
Міямае (Тіба)